Брест:
 Брест — аэропорт в Белоруссии;
 Брест — аэропорт Brest Bretagne Airport в регионе Бретань, Франция.